Blenke ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Blenke (* 1959), deutscher Jurist und Diplom-Betriebswirt
 Thomas Blenke (* 1960), deutscher Politiker (CDU), MdL